Schönhorst ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Schönhorst, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Schönhorst (Schönkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schönkirchen im Kreis Plön, Schleswig-Holstein

in Polen:
 Schönhorst, bis 1929 Mrossen, auch Groß Mrosen im Landkreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Mrozy Wielkie, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönhorst im Landkreis Marienburg (Westpr.), Danzig-Westpreußen, seit 1945: Gniazdowo, Woiwodschaft Pommern, siehe Gmina Ostaszewo #Gemeindegliederung
 Schönhorst im Landkreis Oppeln, Oberschlesien, seit 1945: Krasiejów, Woiwodschaft Oppeln
 Schönhorst im Landkreis Zempelburg, Danzig-Westpreußen, seit 1945: Sikorz, Woiwodschaft Kujawien-Pommern 

in der Ukraine:
 Ручаївка (Rutschajiwka) in der Oblast Dnipropetrowsk (ehemals Schönhorst in der mennonitischen Kolonie Chortitza), siehe Kolonie Chortitza